Les Brasseurs de Lorraine est une entreprise de fabrication de bières située à Pont-à-Mousson.

L'entreprise crée en 2003 produit chaque année 3500 hectolitres de bières avec le label origine France garantie.

Bibliographie 
 Le grand livre de la bière en Lorraine, Philippe Voluer, Ed. Place Stanislas

Notes et références

Voir aussi 
 Bière de Lorraine

Lien externe 
 

Brasserie ayant son siège dans le Grand Est
Entreprise fondée en 2003
Économie dans le Grand Est
Lorraine